Marta – nome proprio di persona italiano femminile

Persone 
Marta di Betania – figura biblica, venerata come santa
Marta Vieira da Silva, nota solo come Marta – calciatrice brasiliana

Cinema 
Márta – film del 1913 diretto da Ödön Uher ifj.
Marta – film del 1936 diretto da Karl Anton, Frank Clifford
Marta – film del 1955 diretto da Francisco Elías
Marta – film del 2006 diretto da Marta Nováková

Geografia 
Marta – comune della provincia di Viterbo
Marta – fiume della provincia di Viterbo

Edifici e aziende 
MArTA – acronimo del Museo archeologico nazionale di Taranto
MARTA – acronimo dell'azienda Magyar Automobil Részvény Társaság Arad
MARTa – nome abbreviato del MARTa Herford, museo della Germania

Altro 
Marta – nome italianizzato dell'asteroide 205 Martha
Marta – nome italianizzato di Minako Aino, personaggio della serie manga e anime Sailor Moon
Marta – personaggio della serie a fumetti Lupo Alberto
Marta – serial televisivo

Altri progetti